English Open 2019 – czwarty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Rozegrany został w dniach 14 – 20 października 2019 roku w hali K2 w Crawley (Anglia).

Nagrody 
Źródło:

Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 7500 £
Runda 3: 4000 £
Runda 2: 3000 £

Najwyższy break turnieju: 5000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 128, 124, 102, 101  Tom Ford
 143  Barry Hawkins
 142  Dominic Dale
 142  Mark Williams
 141  Gary Wilson
 136, 134, 130, 127, 112, 101  David Gilbert
 136  Fergal O’Brien
 135, 108, 101  Judd Trump
 134, 102  Ronnie O’Sullivan
 134  Jimmy Robertson
 133  Shaun Murphy
 132, 130, 130, 103, 101  Mark Selby
 130  Riley Parsons
 129, 125, 100  Mark Allen
 128  Joe Perry
 128  Xiao Guodong
 127  Joe O’Connor
 126, 126  Lee Walker
 125, 124  Ricky Walden
 125, 121  Yan Bingtao
 124, 122, 122  Tian Pengfei

 122, 107  Michael Holt
 120  Mike Dunn
 120  Luo Honghao
 119  Zhou Yuelong
 118, 100  Neil Robertson
 118  Akani Songsermsawad
 117, 104  Thepchaiya Un-Nooh
 115, 115, 101  Kurt Maflin
 114  Jamie O’Neill
 111, 103  Stuart Bingham
 108, 106  Mei Xiwen
 108  Ryan Day
 107  Hammad Miah
 106  Anthony McGill
 105  Zhang Anda
 104  Yuan Sijun
 103  Adam Stefanów
 103  Matthew Stevens
 102  Andy Lee
 100  Kacper Filipiak

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com
 English Open 2019 w serwisie snookerworld.pl

English Open
2019 w Anglii
2019 w snookerze